Niemcy:
 Riedbach – dzielnica Schrozberga
 Riedbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Haßberge
 Riedbach – rzeka, dopływ Kinzig
 Riedbach – rzeka, dopływ Nassach
 Riedbach – rzeka, dopływ Rotach